Могильно — топоним.

Белоруссия 
 Могильно — агрогородок в Узденском районе Минской области.

Польша 
 Могильно — город в Куявско-Поморском воеводстве.
 Могильно — гмина в Могиленском повяте Куявско-Поморского воеводства.

Россия 
 Могильно — деревня в Себежском районе Псковской области, Красноармейская волость.
 Могильно — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Себеж.
 Могильно — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Могильно — озеро в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Могильно-Посельское
 Могильно-Старожильск
 Могильное